Následující seznam uvádí literární postavy vyskytující se v trilogii Strážci času spisovatelky Marianne Curley.

Vyvolení 
 Matthew "Matt" Becket
 Arkarian
 Jimmy
 Dillon Sinclair
 Ethan Roberts
 Shaun Roberts
 Isabela Becket
 Rochelle Thallimar
 Neriah Gabriel

Tribunál 
 Lorian
 král Richard
 lady Arabella
 lord Penbarin
 lady Devine
 Meridian
 královna Brystianne
 sir Syford
 Elenna
 lord Alexandon

Strana "dobra" 
 Dartemis
 Janah

Řád Chaosu 
 Lathenie
 Marduk
 Marcus Carter
 Keziah
 Skřeti, Démoni

Ostatní 
 John Wren
 Coral Becket
 Laura Roberts
 Sera Roberts
 Aneliese Gabriel

Trilogie 
 Vyvolený (Strážci času)
 Temnota (Strážci času)
 Klíč (Strážci času)
 Věštba (Strážci času)
 Seznam postav (Strážci času)

Externí odkazy 
 LEGIE - databáze knih Fantasy a Sci-Fi

Strážci času
Fantasy
Australská literatura